Putzmühle ist der Ortsname von

 Putzmühle (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Putzmühle (Merching), Ortsteil der Gemeinde Merching, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Putzmühle (Steindorf), Ortsteil der Gemeinde Steindorf, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern